Antoni Ciesielski – burmistrz Tomaszowa Mazowieckiego
 Antoni Ciesielski – żołnierz Batalionów Chłopskich
 Antoni Ciesielski –  ps. „Zdun”, podporucznik, powstaniec warszawski, zastępca dowódcy plutonu w Obwodzie Praga, Okręg Warszawa AK, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari.